Mit Leib und Seele steht für:

 Mit Leib und Seele (1955), US-amerikanischer Film von John Ford
 Mit Leib und Seele (1988), deutscher Film von Bernhard Stephan
 Mit Leib und Seele (Fernsehserie), deutsche Fernsehserie (1989 bis 1993)